Höft steht für:
 Höft, eine Landspitze, oftmals im Hafengebiet, im Niederdeutschen, siehe Landspitze #Höft

Höft  heißen folgende geographischen Objekte:
 Höft (Gemeinde Braunau), Ortschaft der Gemeinde Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Höft (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Höft (Gemeinde Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich

Höft oder Hoeft ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Höft (1893–1980), deutscher Politiker (SPD)
 Carl Hoeft (* 1974), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Christian Hoeft (1847–1935), Eisenbahnpräsident, Ehrenbürger der Stadt Elberfeld
 Constantin Höft (* 1987), deutscher Rapper, siehe Conny (Rapper)
 Daniel Hoeft, Mitglied des deutschen DJ- und Musikproduzenten-Duos Gamper & Dadoni
 Friedrich Höft, deutscher Architekt in Deutsch-Südwestafrika
 Helmut Hoeft (* 1957), deutscher Kirchenmusiker
 Katrin Höft (* 1982), deutsche Schauspielerin und Model
 Mathias Höft (* 1976/1977), deutscher Footballspieler

 Moritz Höft (* 1980), deutscher Leichtathlet
 Moritz Hoeft (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Rainer Höft  (* 1956), deutscher Handballspieler
 Walter Hoeft (1906–1939), Geistlicher und Märtyrer der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Burg Höft in Oberösterreich
 Gehöft als weitere mögliche Namensherkunft